Буза́нов — російське прізвище. Жіноча форма — Бузанова.

Відомі носії 

 Бузанов Віктор Іванович — спеціаліст в області оптичного й оптикоелектронного приладобудування, колишній керівник ЦКБ «Арсенал».
 Бузанов Іван Феоктистович — український радянський рослинник та фізіолог рослин, дійсний член ВАСГНІЛ.